Hutegotherium is een geslacht van uitgestorven tegotheriide docodonten, bekend van gedeeltelijke overblijfselen gevonden in de Itatformatie uit het Midden-Jura (Bathonien) van Krasnoyarsk Krai, Rusland. 

Het werd benoemd door Averianov, A.A.; Lopatin, A.V.; Krasnolutskii, S.A. en Ivantsov, S.V. in 2010 en de typesoort is Hutegotherium yaomingi. De geslachtsnaam eert wijlen Hu Yaoming, overleden in 2008, en verbindt diens naam met die van het geslacht Tegotherium. Ook de soortaanduiding eert Hu.

Het holotype is PM TGU 200/5-BR-2, een rechteronderkaak gevonden in de groeve van Berezowsk.

Uitgestorven chordadieren